Cohorte, provenant du latin cohors désigne :
 cohorte romaine, une unité d'une légion romaine. Une cohorte comportait environ 600 hommes. Il y a généralement 10 cohortes dans une légion ;
 cohorte de la Légion d'honneur, une division administrative et territoriale de la France, visant à organiser l'ordre de la Légion d'honneur, lors de sa création ;
 Cohors amicorum ;
 Cohorte (démographie), un ensemble d'individus ayant vécu un même événement au cours d'une même période ;
 Cohorte (biologie), un rang taxinomique ;
 Cohorte épidémiologique.